Ел Сауз, Ел Саусито има више значења:

 Ел Сауз, Ел Саусито (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Кирога), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сауз, Ел Саусито (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику